Amsden ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Amsden (Michigan)
 Amsden (Ohio)
 Amsden (Vermont)

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Amsden Brook, in Maine
 Amsden Creek, in Wyoming

Amsden ist der Familienname folgender Personen:
 Janet Amsden, britische Schauspielerin